Оукс Эймс (; 1874—1950) — американский ботаник-систематик, специалист по орхидеям.

Биография 
Оукс Эймс родился 26 сентября 1874 года в городе Истон штата Массачусетс в семье Оливера Эймса, в 1887—1890 губернатора штата .Его дедом был конгрессмен Оукс Эймс. С детства интересовался изучением ботаники, в 1894 году поступил в Гарвардский колледж. В 1898 году Эймс получил степень бакалавра, а ещё через год — магистра. Затем Оукс на протяжении 10 лет работал инструктором по ботанике в Гарвардском университете. В 1909 году он был назначен директором ботанического сада Университета, был в этой должности до 1923 года. С 1923 до своей смерти в 1950 году Эймс работал в ботаническом музее. С 1926 по 1932 Оукс Эймс был профессором ботаники Гарвардского университета, с 1932 по 1935 — профессором Арнольд-Арборетума. Эймс совершил несколько поездок в Центральную и Южную Америку, а также в Филиппины, он был одним из лучших специалистов по орхидным этого региона. 28 апреля 1950 года Оукс Эймс скончался.

В 1929 году Эймс был удостоен Столетней медали Сельскохозяйственного общества Массачусетса, в 1935 году получил медаль имени Джорджа Роберта Уайта. В 1938 году Вашингтонский университет присвоил ему почетную степень доктора.

В настоящее время образцы орхидей Эймса хранятся в его именном гербарии в Гарвардском университете (AMES).

Некоторые научные работы 
 Ames, O. (1905—1922). Orchidaceae. 174 p., 114 pl.
 Ames, O. (1924). An enumeration of the orchids of the United States and Canada. 120 p.

Роды, названные в честь О. Эймса

Примечания

Литература 
 
 

Ботаники США
Ботаники по алфавиту